Fietssnelweg F200, een fietssnelweg tussen Tienen en Hoegaarden in België
 Snelfietsroute F200, een fietssnelweg tussen Haarlem en Amsterdam in Nederland